Ивахненко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Ивахненко, Алексей Григорьевич (1913—2007) — советский украинский учёный в области автоматического управления, кибернетики и математического моделирования.
 Ивахненко, Валентина Юрьевна (род. 1993) — украинско-российская теннисистка.
 Ивахненко, Григорий Сергеевич — доктор медицинских наук, ректор Ростовского медицинского университета.
 Ивахненко, Евгений Николаевич (род. 1958) — российский философ, специалист в области социальной эпистемологии.
 Ивахненко, Михаил Феодосьевич (1947—2015) — советский и российский палеонтолог.
 Ивахненко, Надежда Васильевна (1929—?) — Герой Социалистического Труда.
 Ивахненко, Сергей Алексеевич (род. 1950) — украинский ученый в области материаловедения сверхтвердых материалов.

См. также 
 Иваненко